Dietenbronn bezeichnet:

 Dietenbronn (Schwendi), einen Ortsteil der Gemeinde Schwendi im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Dietenbronn (Aurach), einen Ortsteil der Gemeinde Aurach im Landkreis Ansbach, Bayern